Crawshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Baron Crawshaw, erblicher britischer Adelstitel
 Billy Crawshaw (1895–1963), englischer Fußballspieler
 Lionel Townsend Crawshaw (1864–1949), britischer Maler, Aquarellist und Radierer
 Frances Crawshaw (1876–?), britische Malerin, Ehefrau von Lionel Townsend Crawshaw
 Mike Crawshaw, Mitglied der britisch-irischen Boygroup The Overtones